Behncke ist der Familienname folgender Personen:

 Friedrich Behncke (1869–1957), deutscher Konteradmiral

 Heinrich Leo Behncke (1819–1914), deutscher Kaufmann
 Marie Behncke (1880–1944), deutsche Politikerin (SPD)

 René Behncke (* 1978), deutscher Motorbootsportler 
 Rosemarie Künzler-Behncke (1926–2021), deutsche Schriftstellerin
 Stephan Hinrich Behncke (1747–1824), deutscher Politiker, Bürgermeister von Lübeck

Siehe auch:
 Behnke, Familienname